Catinella pinicola är en snäckart som beskrevs av Johann Friedrich Carl Grimm 1960. Catinella pinicola ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
pinicola